Korschowa (kyrillisch Коржова) ist der Name:

 der kasachischen Politikerin Natalja Korschowa

 eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Korschowa (Monastyryska)
 eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman, siehe Korschowa (Uman)